Эрих Херцман (; 14 декабря 1902, Крефельд — 3 марта 1963, Беркли) — американский музыковед и педагог германского происхождения.

Профессор Колумбийского университета.

Известен, в частности, как первый публикатор обнаруженного в 1945 г. автографа Рондо-каприччио Людвига ван Бетховена Op. 129 «Ярость из-за потерянного гроша». Несколько важных работ Херцмана посвящены Моцарту. В германский период (1930-е гг.) он занимался также более ранней музыкой, опубликовав, в частности, сборник итальянской вокальной музыки (), включающий сочинения Адриана Вилларта, Орландо Лассо, Томмазо Чимелло и др.

Музыковеды США
Родившиеся в 1902 году
Родившиеся 14 декабря
Родившиеся в Крефельде
Умершие в 1963 году
Умершие 3 марта
Персоналии по алфавиту